

Histoire 
Cette famille éteinte a donné six générations à la réformation de la noblesse de 1669. Famille originaire de Fégréac et du Pays de Redon, a ne pas confondre avec la famille française des Coutelier, vicomte en Normandie qui porte pour blason des hures de sanglier.

Personnalités

Généalogie

Origines 

 Guillaume Le Coutelier, Seigneur de Codilo sans doute du chef des Avril, pays de Redon, entre 1488 et 1514, épouse Marie (Apuril) Avril. En 1543 Marie Avril est veuve et possède avec Louis Biliotti, la seigneurie de la Gicquelais
    │
    └─> Françoise Le Coutelier (20 août 1512 à Redon-), épouse en 1532 Pierre Lambart , seigneur de Port de Roche en Fougeray, alloué au sénéchal de Redon. Vers 1560 leurs enfants possèdent la Seigneurie de la Gicquelais.
 Jean Le Coustelier, Seigneur de Penhoet et du Brossay en 1513, épouse Marie de la Boucelays.

 François Le Coustellier, Seigneur de Penhoet en 1555, du Brossay, de la Brousse épouse Jeanne de Limur  (Livre ou Lièvre).
    │
    ├─> Jean Le Coustellier, Seigneur de Penhoet et du Brossay en 1565, épouse Françoise du Verger.
    │
    └─> Jacquette Le Coutelier (→1599) épouse le 7 Mai 1555, Jean de Bégasson  (-2 novembre 1565), sr de Bégasson.

 Françoise Le Coutelier, épouse de Jean de Limur , Sr de Limur, du Plessix-de-Ressac et de Lezallair, eurent plusieurs enfants qui furent baptisés à Rieux entre 1536 et 1551.
 Françoise Le Coutelier, épouse de Jean de la Haye.
 Alexandre Le Coustellier, Seigneur de Penhoet en 1603, épouse Françoise de Trégouet.

 Guy Le Coustellier, Sr de Penhoet, épouse Isabelle Gouëre .
    │
    └─> Jean Le Coutelier (vers 1654-21 juillet 1718 à Fégréac), Chevalier ou Escuyer, Sr de Penhoeten 1685, épouse Françoise Sévin le 18 Juillet 1684 à Carquefou, dont :
           │
           ├─> François Alexandre le Coutelier (vers 1685-17 janvier 1750 à Fégréac), Chevalier, Seigneur de Penhouet, Commissaire de Etats de Bretagne.
           │      │  x1 marié à Madelaine de Nort le 16 juin 1705 à Fégréac.
           │      │   x2 marié à Rose de Besné, Dame de Kerdinas
           │      │
           │      ├─> Rose Charlotte Françoise Le Coutelier (23 janvier 1744 à Fégréac.-<1784), épouse François Salomon de Trévelec  (-21 juin 1788 ), Sr de Couëron, Capitaine au régiment de Penthièvre, infanterie.
           │      │
           │   x2 ├─> Jean-Baptiste Hyppolyte Le Coutelier, (1 février 1745 à Fégréac-24 novembre 1759 à Montoir-de-Bretagne âgé de 14 ans), 
           │      │    Officier surnuméraire dans le régiment de Bourbon.
           │      │
           │      └─> Louise Jacquette Reine Prudence Le Coutelier (5 mars 1747 à Fégréac- 20 octobre 1749 à Fégréac)
           │ 
           ├─> François Jan Le Coutelier, (21 janvier 1686 à Fégréac.-)
           │
           ├─> Charles Le Coutelier, (15 avril 1687 à Fégréac.-), Sr de la Sebinais puis de Penhouet en 1740 et 1755.
           │
           ├─> Louis Alexandre Le Coutelier, (10 janvier 1689 à Fégréac.-)  
           │
           └─> Renée Gabrielle Le Coutelier, (10 juin 1690 à Fégréac.-), épouse François Rabeau, Escuyer, Sr du Bois de la Motte, le 27 Avril 1722 à Fégréac.

Titres 

 En Bretagne 
 Seigneur de Penhoët, Terre et Juridiction, Fégréac de 1513 à 1603.

 Seigneur du Brossay ou La Brosse, Terre, Fégréac de 1553 à 1603.
 Seigneur de Codilo, Pays de Redon entre 1488 et 1514 Le vieux chemin pavé qui va de Bains à Redon, passe à Codilo. Il était suivi par les troupes de Charles le Chauve quand Nominoë lui livra bataille.
 Seigneur du Perray,
 Seigneur de la Sébinière, Terre, Monnières de 1755 à 1760.
 Dame de Bégasson, Terre et seigneurie, Jacquette Le Coutellier rend aveu au Comte Gui de Laval, sire de Rochefort comme tutrice de ses enfants mineurs le 9 Février 1566.

Possessions

Armes

Alliances

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Armorial de familles nobles et notables de France ;
 Armorial des familles de Bretagne ;

Liens externes

Bibliographie 

   ;
   ;

Famille noble de Bretagne
Famille noble française